Ривс има више значења:
 Округ Ривс (Тексас)
 Ривс (Луизијана)